Alna puede hacer referencia a lo siguiente:

 Alna.— Una antigua medida de longitud de Cataluña.
 Alna (Maine).— Un pueblo de Maine.
 Alna (medida).— Una antigua medida de longitud de Valencia.
 Alna (Oslo).— Un distrito de Oslo.